Марија Кристина има више значења:
 Марија Кристина од Аустрије
 Марија Кристина (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Кристина (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија Кристина, Блоке 1203 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија Кристина (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику